White Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Rock Township (Arkansas)
 White Rock Township (Illinois)
 White Rock Township (Lane County, Kansas)
 White Rock Township (Republic County, Kansas)
 White Rock Township (Smith County, Kansas)
 White Rock Township (Missouri)
 White Rock Township (Oklahoma)
 White Rock Township (South Dakota)